Euryalos () steht für:

griechische Mythologie:
 Euryalos (Beiname), Epiklese des Apollon
 Euryalos (Sohn des Mekisteus), einer der Epigonen und Argonauten sowie am trojanischen Krieg Beteiligten
 Euryalos (Freier der Hippodameia)
 Euryalos (Sohn des Melas)
 Euryalos (Sohn des Naubolos), ein Phaiake
 Euryalos (Sohn des Odysseus) und der Euippe
 Euryalos (Sohn des Opheltes), Begleiter des Opheltes
 Euryalos (Freier der Penelope)
 Euryalos (Kyklop)
 den Freund des Nisos, siehe Nisos (Hyrtakos)

weiteres:
 Fort Euryalos, den antiken Namen des Castello Eurialo
 HMS Euryalus, den Namen von insgesamt sechs Schiffen der Royal Navy
 (4007) Euryalos, einen Asteroiden aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner